Myschkin ist der Name

 einer russischen Stadt in der Oblast Jaroslawl, siehe Myschkin
 eines russischen Eishockeyspielers, siehe Wladimir Semjonowitsch Myschkin
 der Hauptfigur in Dostojewskis Roman Der Idiot
 eines französischen Kulturpreises

Siehe auch:
 Mishkin (Begriffsklärung)